Calderov memorijalni trofej godišnja je nagrada NHL-a namijenjena „najuspješnijem igraču u svojoj prvoj godini nadmetanja u ligi”. Odluku o najboljem novaku glasovanjem na kraju regularne sezone donosi Udruženje profesionalnih pisaca u području hokeja na ledu, a nagrada se uručuje na svečanoj ligaškoj ceremoniji (NHL Awards) nekoliko dana nakon velike završnice doigravanja. 

Frank Calder bio je predsjednik čitave lige od njenog nastanka 1917. do smrti 1943.

Povijest

Najbolji novak (tzv. rookie) proglašen je prvi put 1932./33., ali Calderov trofej uručen je tek krajem sezone 1936./37. Nakon iznenadne Calderove smrti 1943., liga dodaje Memorial u ime.

Poneki kriteriji osvajanja Calderova trofeja dorađeni su „u hodu”. Igrač nije u konkurenciji ako skupi 25 nastupa u nekoj od prethodnih sezona NHL-a ili 6 nastupa u nekoj od dvije prethodne sezone bilo koje profesionalne sjevernoameričke lige. Potonje pravilo spriječilo je Waynea Gretzkog da nadmoćno osvoji nagradu za novaka godine u prvoj sezoni s Edmontonom 1979./80.; odradio je čitavu prošlu sezonu WHA-a, suparničke lige, prije njenog raspada.

Sergej Makarov, u sezoni 1989./90. u momčadi Calgaryja, osvojio je Calderov trofej iako je tada imao 31 godinu, jednu srebrnu i dvije zlatne olimpijske medalje te pregršt iskustva stečenog tijekom deset godina nastupanja za CSKA Moskvu, uvjerljivo najuspješniji sovjetski klub. Liga je doskočila toj rupi u pravilima postavljanjem dobne granice na 26 godina. 

Što se tiče uvjetâ koje novak mora zadovoljiti da bi bio u razmatranju za Trofej, igrač mora nastupiti u barem 41 utakmici (polovici) regularne sezone, a vratar započeti barem 25 utakmice.

U zadnjih nekoliko sezona glasuje približno 180 pisaca na kraju regularne sezone. Svatko boduje petoricu sustavom 10—7—5—3—1.

Popis dobitnika

Sezona 2004./05. otkazana je u potpunosti, a 1994./95. i 2012./13. skraćene na 48 utakmica.

Statistička kategorija plus-minus pokrenuta je u sezoni 1967./68. Vratarski +/- ne bilježi se.

Zasebna statistika odlikovanih vratara

Statistička kategorija postotka obrana uvedena je u sezoni 1983./84.

 Kratice: P. = pobjeda; I. = izgubljena; P.P. = poraz u produžetku ili nakon kaznenih udaraca; % = postotak obrana; P.P.G. = prosjek primljenih golova; SO = shutout /ˈʃʌt.aʊt/ (čitava utakmica odrađena bez primljenog gola)

Znamenitosti

Wayne Gretzky ostvario je 137 bodova (51 G, 86 A) u svojoj prvoj sezoni u NHL-u, ali nije osvojio „Caldera” zbog odigrane prošle sezone u WHA-u. Dotadašnji rekord držao je Bryan Trottier s 95 bodova u rookie sezoni. Gretzky je ipak primio Hartov trofej 1979./80., nagradu za najkorisnijeg igrača sezone.

Teemu Selänne drži službeni rekord od 132 boda u prvoj godini nastupanja. 

Nijednom igraču u polju nije uspjelo osvojiti Calderov trofej uz neku drugu nagradu u istoj sezoni. Četvorica vratara osvajala su Vézinin trofej uz Calderov: Frank Brimsek (1939.), Tony Esposito (1970.), Tom Barrasso (1984.) i Ed Belfour (1991.).

Izvori

NHL